Kurt-Schumacher-Haus ist der Name folgender Gebäude:
 Kurt-Schumacher-Haus (Berlin), im Stadtteil Wedding
 Kurt-Schumacher-Haus (Hamburg)
 Kurt-Schumacher-Haus (Hannover)
 Kurt-Schumacher-Haus (Leipzig), an der Kurt-Schumacher-Allee
 Kurt-Schumacher-Haus (Leverkusen), an der Tannenbergstr. 66
 Kurt-Schumacher-Haus (Ludwigshafen)